53-й Чемпионат России по шахматам проходил с 17 по 27 июня 2000 года в Самаре. Соревнования проходили по "швейцарской" системе. Соревнования проводились в спортивно-оздоровительном центре “Ладья” (открыт в апреле 2000), расположенном в Промышленном районе города Самара.  

Ранее в Куйбышеве проходили 7 (1947), 26 (1970) и 43 (1990) Чемпионаты РСФСР по шахматам.

Турнирная таблица 

Итоговая таблица соревнований.

Примечания

Ссылки 
Russian Men Championship / World Championship Zonal

Чемпионаты России по шахматам
2000 год в шахматах
Чемпионаты России в 2000 году
Шахматы
Июнь 2000 года